Keuken ist der Familienname folgender Personen:
 Johan van der Keuken (1938–2001), niederländischer Dokumentarfilmer und Fotograf
 Wolfgang Keuken (* 1954), deutscher Fußballspieler

Sonstiges:
 Keuken Rock, Klippenfelsen vor der Ingrid-Christensen-Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika

Siehe auch:
 Kuijken